

Колд-Спрінг — місто, штат Кентуккі
 Колд-Спрінг — місто, штат Міннесота
 Колд-Спрінг — місто, штат Вісконсин
 Колд-Спрінг — селище, штат Нью-Йорк
 Колд-Спрінг Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсільванія

Див. також 
 Колд-Спрінгс